Richie Ryan (politicus) (1929-2019), een Ierse politicus en minister
 Richie Ryan (voetballer) (1985), een Ierse voetballer